Bayerische B I waren Lokomotiven der Königlich Bayerischen Staatsbahn.

Die Baureihe B I wurde parallel zur Baureihe A II entwickelt, hatte allerdings anstelle der zweiten Laufachse eine Kuppelachse. Dadurch hatte sie zudem eine höhere Zugleistung. Der Kessel war von der Bauart Stephenson Longboiler. Sie verfügte zudem über einen Gabelrahmen und eine Stephenson Außensteuerung mit Außenzylindern. Die Kuppelstangen waren nach amerikanischem Vorbild gearbeitet. Später wurden viele Loks mit einem Kessel der Bauart Crampton ausgestattet.

Sie waren mit einem Schlepptender der Bauart 3 T 4,2, später 3 T 5 ausgestattet.

Einzelnachweise 

Dampflokomotive Achsfolge 1B
Longboiler-Dampflokomotive
B 01